Матти́а Де́стро (; 20 марта 1991, Асколи-Пичено) — итальянский футболист, нападающий клуба «Эмполи». Выступал в сборной Италии.

Карьера 
Маттиа Дестро является воспитанником миланского «Интернационале», в сезоне 2009/10 выступая в молодёжной команде которого с 16 мячами стал лучшим бомбардиром первенства. Дестро неоднократно тренировался с основным составом миланского «Интера». Впервые был заявлен за основной состав на матч, состоявшийся 24 марта 2010 года против «Ливорно», но на поле футболист так и не появился.

В июле 2010 года сроком на один год молодой нападающий был отдан в аренду в клуб «Дженоа». 12 сентября 2010 года Дестро дебютировал в составе «Дженоа» в матче серии А с клубом «Кьево», в котором генуэзцы проиграли 1:3.

30 июля 2012 года игрок перешёл в «Рому» на правах годичной аренды с возможным правом выкупа. Хотя сам игрок неоднократно признавался в своей симпатии к туринскому «Ювентусу», и в желании когда-нибудь защищать цвета этого клуба.

30 января 2015 года Дестро перешёл в «Милан» на правах аренды до конца сезона 2014/15 с возможным правом выкупа.

В июне 2022 года подписал однолетний контракт с «Эмполи».

Личная жизнь 
31 августа 2014 года в церкви свв. Викентия и Анастасия (Chiesa dei Santi Vincenzo ed Anastasio) в Асколи-Пичено состоялась церемония бракосочетания Маттиа и его подруги Лудовики Карамис, showgirl телеигры  («Наследство») на канале Rai 1. В качестве гостей на торжестве присутствовали вратарь «Ромы» Морган Де Санктис и полузащитник «Интера» Джоэл Оби.

Статистика

Выступления за сборную 

Итого: 8 игр / 1 гол; 5 побед, 1 ничья, 2 поражения.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на figc.it
 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Сиена»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Милан»
Игроки ФК «Болонья»
Игроки ФК «Эмполи»